Мосягино — название населённых пунктов в России:

Владимирская область 
 Мосягино — деревня в Собинском районе.

Московская область 
 Мосягино — деревня в Орехово-Зуевском районе.

Тверская область 
 Мосягино — деревня в Западнодвинском районе.
 Мосягино — деревня в Селижаровском районе.